Das Feld steht für:

 Das Feld (1990), irischer Film von Jim Sheridan
 Das Feld (Grond), Roman von Walter Grond (1991)
 Das Feld (Seethaler), Roman von Robert Seethaler (2018)